Weigersdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Weigersdorf (Pollenfeld), Ortsteil der Gemeinde Pollenfeld, Bayern

 Weigersdorf (Hohendubrau), Ortsteil der Gemeinde Hohendubrau, Sachsen

 Weigersdorf (Gemeinde Ried in der Riedmark), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Weigersdorf (Gemeinde Ried im Traunkreis), Ortschaft von Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Weigersdorf (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Weigelsdorf
 Weigendorf (Begriffsklärung)
 Weigensdorf